Павел Куликов:
 Куликов, Павел Владимирович (род. 1992) — российский хоккеист.
 Куликов, Павел Петрович (1838—1905) — русский писатель, автор рассказов об охоте и охотниках, публиковался под псевдонимом Пскович.